Jméno Milan Tesař má více osobností:
 Milan Tesař (kytarista) (1938–2019) – český hudebník, skladatel a pedagog
 Milan Tesař (novinář) (* 1964) – český publicista (Reflex) a dramaturg
 Milan Tesař (hudební kritik) (* 1975) – český hudební kritik (Radio Proglas)